Hypothetische riviergodinnen in de Indo-Europese religie
 Een oud Scythisch woord met de betekenis van "rivier". De algemeen aangehouden etymologie van de namen van de Donau, Dnjepr, Dnjestr, Donets en Don
 Danu (Keltische mythologie), een vruchtbaarheidsgodin uit de Keltische mythologie
 Danu (hindoeïsme), een asoera uit het hindoeïsme
 Danu (taal), een dialect van het Madak
 Danu (volk), een ondergroep van de Bamar in Myanmar
 Danu (Glodeni), een plaats in het Glodeni district in Moldavië

Popcultuur 
 Danú, een Ierse band